

Жінки 
 Кушелєва Любов Іллівна (1783—1809) — фрейліна, спадкоємиця величезного статку братів Безбородьків, дружина адмірала Григорія Кушелєва.

Чоловіки 
 Кушелєв Григорій Григорович (1754—1833) — російський державний і військовий діяч, адмірал.
 Кушелєв Михайло Миколайович (* 1888—1971) — перший голова Кам'янець-Подільської міської Ради робітничих і солдатських депутатів (1917). Почесний громадянин Кам'янця-Подільського.

Див. також 
 Кушелєв-Безбородько